Logor Salon pokućstva bio je zatvorenički logor pod upravom Muslimana-Bošnjaka tijekom bošnjačko-hrvatskog sukoba. Formiran tijekom bošnjačkog zauzimanja Bugojna. Bio je u Salonu pokućstva u Bugojnu. Zatvorenici su bili u podrumu i do grla u vodi. Dobili su drvene palete koju su plutale da bi na njima spavali, ali se zaspati nije moglo tim više što su ih grizli štakori. Muslimansko-bošnjačke vlasti zapovjedile su da se zatvorenicima nasilno vadi krv, a za potrebe njihove ratne bolnice u Bugojnu. Od nekih zatvorenika izvađeno je toliko krvi da su umrli od slabosti.

Izvori 

Bugojno
Zatvorenički logori pod bošnjačkom upravom u Bošnjačko-hrvatskom sukobu